Результати перепису населення Російської імперії 1897 року та Австрійського перепису 1900 року на теренах, що охоплють межі України.

Чисельність

Мовний склад 

Мовний склад населення українських повітів:

Релігійний склад

Освіта

Фізичні недоліки

Див. також

Примітки

Джерела 
 «Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г, том VIII. Волынская губерния» — Под редакцией Н. А. Тройницкого, ЦСК МВД, 1904
 «Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г, том XIII. Екатеринославская губерния» — Под редакцией Н. А. Тройницкого, ЦСК МВД, 1904
 «Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г, том XVI. Киевская губерния» — Под редакцией Н. А. Тройницкого, ЦСК МВД, 1904
 «Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г, том XXXII. Подольская губерния» — Под редакцией Н. А. Тройницкого, ЦСК МВД, 1904
 «Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г, том XXXIII. Полтавская губерния» — Под редакцией Н. А. Тройницкого, ЦСК МВД, 1904
 «Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г, том XLI. Таврическая губерния» — Под редакцией Н. А. Тройницкого, ЦСК МВД, 1904
 «Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г, том XLVI. Харьковская губерния» — Под редакцией Н. А. Тройницкого, ЦСК МВД, 1904
 «Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г, том XLVII. Херсонская губерния» — Под редакцией Н. А. Тройницкого, ЦСК МВД, 1904
 «Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г, том XLVIII. Черниговская губерния» — Под редакцией Н. А. Тройницкого, ЦСК МВД, 1905
Переписи населення України
Лютий 1897